The Devil Is Driving – film del 1932 diretto da Benjamin Stoloff
The Devil Is Driving – film del 1937 diretto da Harry Lachman